All Dolled Up – film del 1915 prodotto dalla Mittenthal Film Company 
 All Dolled Up – film del 1921 diretto da Rollin S. Sturgeon